Kleve steht für:
 Kleve (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Kleve ist der Name folgender 

Orte:
 Kleve, Stadt in Nordrhein-Westfalen
 Kleve (Dithmarschen), Gemeinde im Kreis Dithmarschen in Schleswig-Holstein
 Kleve (Kreis Steinburg), Gemeinde im Kreis Steinburg in Schleswig-Holstein

geografischen Objekte:
 Kreis Kleve, Kreis in Nordrhein-Westfalen
 Herzogtum Kleve (1417–1816)
 Vereinigte Herzogtümer Jülich-Kleve-Berg (1521–1609)
 Provinz Jülich-Kleve-Berg (1815/1816–1822)
 Regierungsbezirk Kleve (1815–1822)
 Kleve (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet im Kreis Dithmarschen in Schleswig-Holstein

Siehe auch:
 Klewe
 Cleve
 Gleve